Fartein Valen – compositore norvegese
 Inge Valen – ex calciatore norvegese
 Nancy Valen – attrice e produttrice televisiva statunitense